Jméno a příjmení Josef Pospíšil má více nositelů:

 Josef Pospíšil (architekt) (1868–1918) – český architekt (například stavby v Sarajevu)
 Josef Pospíšil (fotbalista) (* 1945) – český fotbalista
 Josef Pospíšil (fotbalista, 1964) (* 1964) – český fotbalista
 Josef Pospíšil (kněz) (1845–1926) – římskokatolický kněz, profesor teologie a tvůrce české katolické filosofické terminologie
 Josef Pospíšil (politik) (1909–??) – československý politik, poslanec za KSČ a ministr železnic 
 Josef Pospíšil (překladatel) (1912–1987) – český překladatel (například románů Julese Vernea)
 Josef Pospíšil (sdruženář) (* 1953) – český lyžař
 Josef Pospíšil (sochař) (* 1955)
 Josef Pospíšil (šachista) (1861–1916) – český šachista a šachový skladatel

Související články  
 Pospíšil – příjmení